Govan (South Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
 Govan (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Govan (Schotland)
 Govan (metrostation), een station van de metro van Glasgow